Miejscowości w USA:
 San Luis Obispo – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Luis Obispo
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo San Luis Obispo (ang. San Luis Obispo County) – w stanie Kalifornia